Лубни — місто обласного підпорядкування в Полтавській області, адміністративний центр Лубенського району.
 «Лубни» — футбольний клуб з міста Лубен Полтавської області.
 P178 «Лубни» — артилерійський катер проекту 58155 «Гюрза-М» Військово-Морських Сил України.
 BG-82 «Лубни» — артилерійський катер проекту 1204 Морської охорони України.